Брызгаловское сельское поселение

 Брызгаловское — муниципальное образование со статусом сельского поселения во Владимирской области
 Брызгаловское — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Удмуртии